dymnik – element budowlany
 Dymnik – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Rychliki.
 Dymnik – wzgórze na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej